Казгородок — название населённых пунктов в Казахстане:
 Казгородок — прежнее название до 03.10.2007, села Ульги Енбекшильдерского района Акмолинской области.
 Казгородок — прежнее название села Терсакан Жаксынского района Акмолинской области.
 Казгородок — прежнее название до 24.12.1999, села Кертинди Нуринский район Карагандинской области.
 Казгородок — прежнее название до 1966 г, села Сырымбет Айыртауского район Северо-Казахстанской области.